Цинубани () — село в Грузии. Находится в Ахметском муниципалитете края Кахетия.

География 
Расположено в Панкисском ущелье.

Ближайшие сёла: на севере — Дуиси и Халацани, на юге — Корети, на востоке — Маграани, на западе — Кварелцкали.

Примечания

Ссылки 
 Муниципалитет Ахмета

Населённые пункты Ахметского муниципалитета